Sjögren är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Sjögren 9 577
 Sjögreen 46
 Sjöögren 3
Tillsammans med 2 personer som stavar namnet på annat sätt, blir detta 9 628 personer, vilket ger namnet plats nummer 86 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Sjögren

A
 Abraham Sjögren (1841–1926), dövskoleföreståndare och hembygdsforskare
 Albert Sjögren, flera personer
 Albert Sjögren (organist) (1934–2001)
 Albert Sjögren (präst) (1897–1977)
 Albin Sjögren (född 1994), innebandyspelare
 Alex Sjögren (1899–1981), konstnär
 Anders Sjögren, flera personer
 Anders Sjögren (friidrottare) (1920–1997), kortdistanslöpare
 Andreas Johan Sjögren (1794–1855), finländsk språkforskare och etnolog
Ann Mari Sjögren (1918–2010), sagoillustratör
 Anna Sjögren (1897–1990), konsthistoriker och folkbildare
 Anna-Lisa Sjögren  (1897–1979), affärsinnehavare och målare
 Anton Sjögren (1822–1893), geolog och mineralog
 Arthur Sjögren (1874–1951), konstnär
 Arvid Sjögren (1859–1936), brukspatron
 Axel Sjögreen, flera personer
 Axel Sjögreen (politiker) (1836–1910), ryttmästare och riksdagsledamot
 Axel Sjögren (1877–1962), arkitekt
 Axel A:son Sjögreen (1870–1959), militär

B
 Barbara Öberg Sjögren (född 1930), scenograf, kostymör, målare och tecknare
 Bengt Sjögren  (1925–2009), författare, journalist och forskningsresande
 Bengt Sjögren (konstnär)  (1920–1980), målare, skulptör och konstpedagog
Benny Sjögren (född 1970), musiker
 Bernt Sjögren  (1899–1998), målare, tecknare och musiker
 Bertil Sjögren (1905–1973), läkemedelskemist.
 Bo Sjögren  (1934–2019), socialassistent och författare
 Bo Sjögren (konstnär)  (född 1940), målare och tecknare
 Boo Sjögren (född 1941), skolman och ämbetsman

C
Carl Sjögren  flera personer
Carl Sjögren (politiker) (1869–1947), socialdemokrat
Carl Sjögren (sångare) (1854–1931), sångare och skådespelare
Carl Sjögren (präst) (född 1959), domprost
Carl A:son Sjögreen (1868–1958), general
Carl Eric Sjögreen (1799–1877), tonsättare
 Carl-Olof Sjögren (1906–1979), bokförläggare
Christer Sjögren (född 1950), sångare
 Christer Sjögren (konstnär) (1926–2008)
Christian Sjögreen (1830–1882), godsägare och politiker
Christian Sjögren (född 1978), ishockeyspelare

D
 Dan Sjögren (1934–2010), skådespelare
 Dicte Sjögren (1901–1977), dansk-svensk dramatiker och författare

E
Ebba Sjögren (1864–1959), sångerska och författare
Edvard A. Sjögreen (1873–1959), väg- och vattenbyggnadsingenjör
Einar Sjögren (1887–1970), förvaltare och riksdagsman
Emil Sjögren (1853–1918), tonsättare och pianist
Erik Sjögren (1927–1981), balettdansör och skådespelare
 Ester Sjögren (född 1992), skådespelare och röstskådespelare
 Eva Sjögren (1930–2019), keramiker

F
Fritjof Sjögren (1900–1976), jurist

G
 Gertrud Sjögren (1915–2007), målare och tecknare
 Gunilla Sjögren (född 1941), konstnär
 Gunnar Sjögren (1900–1979), medeldistanslöpare
 Gunnar A. Sjögren (1920–1996), ingenjör och författare

H
 Hakon Sjögren (1898–1990), psykiater
Hans Sjögren, flera personer
Hans Sjögren (historiker) (född 1960), företagshistoriker
Hans Sjögren (idrottare) (född 1961), handikappidrottare
 Harry Sjögren (1913–1985), företagsledare i byggbranschen
 Hedda Krausz Sjögren (född 1970), skådespelare, dramatiker, regissör och teaterproducent
 Hemming Sjögren, (tidigt 1800-tal), skarprättare
 Henrik Sjögren, flera personer
 Henrik Sjögren (kulturredaktör) (1926–2020), kulturredaktör och kulturråd
 Henrik Sjögren (läkare), (1899–1986), oftalmolog
 Hjalmar Sjögren (1856–1922), geolog och mineralog
 Håkan Sjögren, flera personer
 Håkan Sjögren (domprost) (1727–1815) klassisk filolog och kyrkoman
Håkan Sjögren (ljudtekniker) (född 1939)
Håkan Sjögren (professor) (1870–1934) klassisk filolog och professor

I
 Ingela Sjögren (1938–1988), läkare, lungspecialist
 Ingemar Sjögren (född 1939), målare och tecknare
 Irene Sjögren (född 1953), fysiker och jazzsångerska
 Ivar Sjögren (född 1954), journalist, kulturentreprenör, vissångare
 Ivar Sjögren (rättsvetare) (1897–1952), rättsvetare
 Iwar Sjögren (1888–1972), försäkringsman

J
 Jan Sjögren (född 1937), teckningslärare, tecknare och målare
 Jennie Sjögren (född 1975), journalist, författare och feminist
 Jens Sjögren (född 1976), programledare, regissör, skådespelare, musiker
 Johan Sjögren, flera personer
 Johan Sjögren i Asarum (1821–1881), garverifabrikör, politiker
 Johan Sjögren i Lund (1826–1916), tjänsteman, politiker
 John-Anders Sjögren (född 1938), tennisspelare och tränare
 Jonas Sjögren (född 1974) TV-chef och företagsledare
 Julius Sjögren (1898–1994), skådespelare

K
Karl Einar Sjögren (1871–1956), postexpeditör, konstruktör av segelbåtar
Katrin Sjögren (född 1966), åländsk politiker
 Kerstin Sjögren Fugl-Meyer (född 1953), sexolog, professor i socialt arbete
Kristina Sjögren (född 1962), författare

L
 Lars Sjögren (1931–2016), målare, tecknare och grafiker
 Lennart Sjögren, flera personer
 Lennart Sjögren (fotbollsspelare) (född 1965)
 Lennart Sjögren (författare) (född 1930), författare och bildkonstnär
 Lennart Sjögren (politiker) (född 1954)

M
Margareta Sjögren (1919–1996), författare och journalist
 Martin Sjögren (född 1977), fotbollsspelare och tränare
Mattias Sjögren (född 1987), ishockeyspelare

N
 Nanna Sjögren (1883–1954), målare
 Niklas Sjögren (född 1966), TV-journalist
 Nils Sjögren (1894–1952), skulptör och målare

O
Olle "Mapa" Sjögren (född 1943), ishockeyspelare
 Olof Sjögren (1914–1998), skådespelare
 Oscar Sjögren (1883–?), svenskamerikansk skyltmålare och träsnidare
 Otto Sjögren (1844–1917), historiker
 Otto Sjögren (geograf) (1881–1975), geograf och geolog

P
Peder Sjögren (1905–1966), författare och journalist
 Per Sjögren (född 1951), jurist och diplomat
 Per A. Sjögren (1921–1996), bokförläggare
Per-Olof Sjögren (1919–2005), präst och författare
Peter Sjögren (född 1983), innebandymålvakt
Pia Sjögren, journalist, programledare
 Pontus Sjögren (född 1985), ishockeymålvakt

R
 Robin Sjögren, flera personer
 Robin Sjögren (styrkelyftare) (aktiv 2009–2010)
Ronald Sjögren (1907–1983), kompositör och sångtextförfattare
 Ruth Sjögren (1885–1978), målare

S
 Sten Sjögren (född 1957), handbollsspelare
 Sten Sjögren (redaktör) (1892–1946), tidningsman och folkbildare
Stig Sjögren (1918–1998), militär
Suzanne Sjögren (född 1974), sportjournalist tv4-profil

T
 Tage Sjögren (1859–1939), läkare
 Thomas Sjögren (född 1968), ishockeyspelare
Torsten Sjögren (1896–1974), professor i psykiatri
Ture Sjögren (1892–1962), tidningsman, författare, arkivarie och lundaprofil

V
 Vilhelm Sjögren (1862–1940), läkare och kommunalpolitiker
 Viveka Sjögren (född 1966), författare och illustratör
 Vivi-Ann Sjögren (född 1938), finlandssvensk journalist, författare och skådespelare

W
Wilhelm Sjögren (1866–1929), jurist
 Wolmar Sjögren (1901–1974), företagsledare

Å
 Åke Sjögren, flera personer 
 Åke Sjögren (ingenjör) (1866–1931), entreprenör och godsägare
 Åke Sjögren (militär) (1933–2000), officer i flygvapnet

Ö
 Örjan Sjögren (född 1963), översättare
 Örjan Sjögren (konstnär) (född 1942), målare och tecknare

Referenser

Svenska efternamn